BPI () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 487 амінокислот, а молекулярна маса — 53 900.

Кодований геном білок за функціями належить до антибіотиків, антимікробних білків. 
Локалізований у мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки